Алекса́ндр Ива́нович Королю́к (15 января 1976, Москва, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Член олимпийской сборной команды России по хоккею на Олимпиаде в Турине.

Карьера 
Начинал играть в московских «Крыльях Советов». С 1993 по 1997 год провёл за команду 141 игру, забросив 58 шайб и сделав 41 передачу. Лучшим сезоном стал чемпионат МХЛ 1995/96, когда в 50 матчах Александр набрал 49 очков (30+19) и был включён в символическую сборную сезона.

В 1994 году в составе российской сборной стал серебряным призёром чемпионата Европы среди юниоров (до 18 лет), забросив две шайбы и сделав три передачи в пяти поединках.

Играл за молодёжную сборную России (до 20 лет) на чемпионатах мира 1995 и 1996 года, выиграв соответственно серебряную и бронзовую медали. На первом турнире набрал 10 очков (8+2) в семи играх, на втором — 7 очков (5+2) также в семи матчах.

В сезоне 1996/97 провёл 42 игры за «Манитобу Мус» в ИХЛ, забив 20 шайб и сделав 16 передач. С 1997 года выступал в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс», первые два сезона также играл за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ «Кентукки Тороблейдс» где в 67 матчах набрал 61 очко (25+36).

Сезон 2000/01 начал в «Ак Барсе», сделав пять передач в шести поединках. Чемпионат 2002/03 полностью провёл в Казани, набрав 31 очко (14+17) в 45 играх. Во время локаута в НХЛ играл в высшей лиге чемпионата России за чеховский «Витязь», набрав 52 очка (24+28) в 42 матчах. Затем перешёл в воскресенский «Химик», выступавший в Суперлиге. После завершения локаута остался в России, подписав новый контракт с «Витязем». 1 октября 2006 года права на Королюка и Джима Фэхи были переданы «Нью-Джерси Девилз» в обмен на Владимира Малахова.

В первом сезоне КХЛ 2008/09 выступал за «Атлант» Мытищи, где в 56 поединках набрал 54 очка (21+33) и добавил ещё 5 баллов (2+3) в семи играх плей-офф. В следующих сезонах выступал за СКА Санкт-Петербург, ярославский «Локомотив», нижнекамский «Нефтехимик», вновь за «Витязь», магнитогорский «Металлург», «Югру» Ханты-Мансийск.

Выступал за первую сборную России на чемпионатах мира 1997 и 2001 годов, где в сумме в 13 играх забил три шайбы и сделал четыре передачи, а также на Олимпиаде 2006 года (1+1 в 6 матчах), заменив травмированного Алексея Жамнова.

Две дочери (Анна и Яна), сын Виталий (род. 5 апреля 2006 года) играет в школе «Крыльев Советов».

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

В сборной

Примечания 

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Югра»